Plumb ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Plumb, Baron Plumb (1925–2022), britischer Politiker 

 Eve Plumb (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin

 Josiah Burr Plumb (1816–1888), kanadischer Politiker und Geschäftsmann
 Preston B. Plumb (1837–1891), US-amerikanischer Politiker und Soldat
 Ralph Plumb (1816–1903), US-amerikanischer Politiker
 Rob Plumb (* 1957), kanadischer Eishockeyspieler
 Ron Plumb (* 1950), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Rovana Plumb (* 1960), rumänische Politikerin

Sonstiges:
 Künstlername von Tiffany Arbuckle Lee (* 1975), US-amerikanische Sängerin, siehe Plumb (Sängerin)

Siehe auch:
 Plumb Bob Point, Landspitze im Viktorialand, Antarktika